Neodermaptera або Eudermaptera — підряд комах ряду Вуховертки (Dermaptera). Група виникла у кінці юрського періоду.

Класифікація 
Підряд Neodermaptera''''''
 Anisolabididae
 Apachyidae
 Chelisochidae
 Diplatyidae
 Spongiphoridae
 Forficulidae
 Karschiellidae
 Labiduridae
 Labiidae
 Pygidicranidae
 Hemimeridae

Посилання 
 Askew, R. R. 1971. Parasitic Insects. Heinemann Educational Books: London.
 Burr, M. 1914. Les Dermaptères de la Nouvelle-Calédonie et des îles Loyalty. In Nova Caledonia: Forschungen in Neu-Caledonian und auf den Loyalty-Inseln. A. Zoologie vol. 1, Heft IV (F. Sarasin & J. Roux, eds) pp. 315–324, pl. 9. C. W. Kreidels Verlag: Wiesbaden.
 Grimaldi, D., & M. S. Engel. 2005. Evolution of the Insects. Cambridge University Press: New York.
 Martin, N. A. 1983. Miscellaneous observations on a pasture fauna: An annotated species list. DSIR Entomology Division Report 3: 1-98.
 Nel, A., A. Waller, V. Albouy, J.-J. Menier & G. de Ploëg. 2003. New fossil earwigs from the lowermost Eocene amber of Paris Basin (France) (Insecta, Dermaptera, family incertae sedis). Geodiversitas 25 (1): 119–129.
 O'Brien, C. O. 1981. A. A. Book of New Zealand Wildlife: A guide to the native and introduced animals of New Zealand. Lansdowne Press: Auckland.
 Shcherbakov, D. E. 2002. Order Forficulida Latreille, 1810. The earwigs and protelytropterans (=Dermaptera DeGeer, 1773 +Protelytroptera Tillyard, 1931). In History of Insects (A. P. Rasnitsyn & D. L. J. Quicke, eds) pp. 288–291. Kluwer Academic Publishers: Dordrecht.
 Terry, M. D., & M. F. Whiting. 2005. Mantophasmatodea and phylogeny of the lower neopterous insects. Cladistics 21: 240–257. — See more at: http://taxondiversity.fieldofscience.com/2011/02/neodermaptera.html#sthash.XFWeQkZT.dpuf 

Вуховертки
Підряди комах